Grassler oder Graßler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Grassler (1912–1998), deutscher Jurist und Autor
 Herbert Grassler (* 1973), österreichischer Fußballspieler
 Ludwig Graßler (1925–2019), deutscher Bergwanderer und Autor von Wanderführern